Coman se poate referi la:

 Coman, sat în județul Bacău
  - din Antarctica

Comăna 
 Comăna de Sus, Brașov
 Comăna de Jos, Brașov
 Peștera Comăna
 Culoarul Comăna

Vezi și 
 Coman (nume de familie)
 Râul Coman (dezambiguizare)

 Comana (dezambiguizare)
 Comanca (dezambiguizare)
 Comănești (dezambiguizare)

 Comănici (nume de familie)
 Comănescu (nume de familie)

 Comani, sat în județul Olt
 Comănița, sat în județul Olt
 Comănicea, sat în județul Dolj
 Comăneasca, sat în județul Brăila

 Comano, oraș în regiunea Toscana, Italia

Nume de familie:
 Comăneci - ex: Nadia Comăneci